Den Namen Deutsche Heimat trugen verschiedene Zeitschriften, darunter folgende (in chronologischer Reihenfolge der Ersterscheinung):

 Deutsche Heimat (1886–1888) Blätter für Geist und Herz, Hg. von Alois Heinrich Effing. Konstanz, Kreuzlingen (später: Berlin/Straßburg) 1886–1888
 Deutsche Heimat (1900) – ursp. Heimat. Blätter für Litteratur und Volkstum (Berlin/Leipzig: Heimatverlag Georg Heinrich Meyer, 1900) 
 Deutsche Heimat (1924) – Monatsblätter deutscher Landschaft, Naturfreunde und Wanderbestrebungen (Waldshut/Rh.: Heimatverlag, 1924)
 Deutsche Heimat (1925–1935) – Blätter für die deutsche Jugend zur Pflege der Heimatliebe (Berlin: Jugendzeitschriften-Verlag, 1925–1935)
 Deutsche Heimat (1927–1936) – Sudetendeutsche Monatshefte für Literatur, Kunst, Heimat- und Volkskunde (Plan bei Marienbad: Deutscher Heimatverlag, Hans Zirwick; nachgewiesen 3. Jg. 1927 – 12. Jg. 1936)
 Deutsche Heimat (1952) – Monatsblätter für alle, die ihre Heimat lieben (Schwandorf/Bay.: Verlag Elefant, 1952)